Stati Uniti d'America
 South Bend – capoluogo della Contea di St. Joseph, Indiana
 South Bend – villaggio della Contea di Cass, Nebraska
 South Bend – township della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 South Bend – città della Contea di Pacific, Washington